

Кчево — село в гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства
 Кчево — село в гміні Кобильниця Слупського повіту Поморського воєводства